Das Herrendoppel der US Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Todd Woodbridge und Mark Woodforde. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Nicklas Kulti gegen Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek, welches Kafelnikow und Vacek in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1997